Amerikai Egyesült Államok
 Ione (Colorado)
 Ione (Kalifornia)
 Ione (Nevada)
 Ione (Oregon)
 Ione (Washington)